А́льберт Джо́зеф Скэ́нлон (; 10 октября 1935, Манчестер, Англия — 22 декабря 2009, Солфорд, Англия) — английский футболист. Воспитанник футбольной академии «Манчестер Юнайтед». Дебютировал за основной состав «Юнайтед» в 1954 году. Помог клубу выиграть два чемпионских титула (1956 и 1957 годы). Забил за клуб 35 мячей, включая 16 голов в 1959 году.

Биография 

В возрасте 22 лет он попал в авиакатастрофу, в которой получил переломы черепа и ноги, а также повреждения почек. Но к началу сезона 1958/59 он полностью восстановился от травм и вернулся в игру.

Перед авиакатастрофой шли переговоры о переходе Скэнлона в «Арсенал», но ему так и не суждено было состояться.

В 1960 году Скэнлон перешёл в «Ньюкасл Юнайтед» (этому способствовал его дядя Чарли Миттен, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и главный тренер «Ньюкасла»), но не смог там добиться успеха, после чего выступал за клубы низших дивизионов — «Линкольн Сити», «Мансфилд Таун» и «Белпер Таун», а в 1966 году завершил карьеру.

13 мая 2007 года Альберт Скэнлон вместе с Биллом Фоулксом презентовали чемпионский кубок Премьер-лиги футболистам «Манчестер Юнайтед».

21 октября 2009 года Скэнлон поступил в Солфордский королевский госпиталь с пневмонией и поражением почек. Более месяца он провёл в реанимации, но 22 декабря скончался. Ему было 74 года.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Интервью Альберта Скэнлона радио на BBC Radio Kent

Выжившие в авиакатастрофах
Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Мансфилд Таун»
Игроки ФК «Белпер Таун»